

Localidades 
 Burnet (Texas)
 Condado de Burnet

Pessoas 
 Burnet O'Connor
 David G. Burnet
 Frank Burnet

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos